Влади́слав Па́вел Крыни́цкий (; , Влоцлавек, Российская империя — , Влоцлавек, Польша) — католический прелат, ректор Высшей духовной семинарии во Влоцлавеке, епископ Влоцлавека с 21 ноября 1927 года по 7 декабря 1928 год.

Биография 
Обучался в Императорской духовной академии в Санкт-Петербурге, по окончании которой был рукоположён в священника в 1885 году. Возвратившись в Польшу, служил в различных приходах епархии Влоцлавека. Был ректором Высшей духовной семинарии во Влоцлавке.

29 июля 1918 года Римский папа Бенедикт XV назначил Владислава Крыницкого титулярным епископом Ахантуса и вспомогательным епископом епархии Влоцлавека. 10 ноября 1918 года состоялось рукоположение Владислава Коыницкого в епископа, которое совершил гнезненский архиепископ Эдмунд Дальбор в сослужении с епископом Влоцлавека Казимежом Здзитовецким и епископом Плоцка Антонием Нововейским.

21 ноября 1927 года Римский папа Пий XI назначил Владислава Крыницкого епископом Влоцлавека. 

Скончался 7 декабря 1928 года.

Литература 
 Nitecki P., Biskupi kościoła katolickiego w Polsce w latach 965—1999, słownik biograficzny, Instytut wydawniczy Pax, Warszawa 2000, ISBN 83-211-1311-7.

Ссылки 
 Информация 

Католические епископы Польши
Епископы Влоцлавекские
Выпускники Императорской Римско-католической духовной академии
Ректоры Высшей духовной семинарии Влоцлавека